Pradeda puede referirse a:
 Pradeda (Carballedo), parroquia del concello de Carballedo, provincia de Lugo. 
 Pradeda (Guntín), parroquia del concello de Guntín, provincia de Lugo.
 Pradeda (Baleira), lugar de la parroquia de A Esperela, concello de Baleira.
 Pradeda de Abaixo, lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Carballedo.
 Pradeda de Arriba, lugar de la parroquia de Pradeda, concello de Carballedo.
 Pradeda (Friol), lugar de la parroquia de Lea, concello de Friol.